Дама с единорогом:

 Дама с единорогом — цикл из шести шпалер конца XV века, самый знаменитый из экспонатов парижского музея Клюни.
 Дама с единорогом — известный женский портрет кисти Рафаэля, написанный около 1505—1506 годов.